Maria Hanowerska (1722-1772)
 Maria Hanowerska (1776-1857)
 Maria Hanowerska (1849-1904)